Kirchsee bezeichnet

 einen See bei Baumgarten, Stadt Gransee, Brandenburg, siehe Kirchsee (Baumgarten)
 einen See in Preetz, Schleswig-Holstein, siehe Kirchsee (Preetz)
 einen See zwischen Bad Tölz und Holzkirchen in Bayern, siehe Kirchsee (Oberbayern) 
 eine Bucht des Pinnower Sees, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Pinnower See (Sternberger Seenlandschaft)
 eine tief einschneidende Bucht in der Insel Poel, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Kirchsee (Wismarbucht)